Onderdistrict in Indonesië
 Nibong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Aceh Utara in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Nibong (Meurah Mulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Nibong (Mutiara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Nibong (Syamtalira Bayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh